Магистрала (; от  – голям, главен) може да означава:
 Първостепенен, най-важен съобщителен път (автомобилен, железопътен)
 Главна линия във водопроводна, електрическа, канализационна и друга мрежа
Магистрала – често използван синоним на автомагистрала

 Магистрала – български игрален филм (1975 г.)
 Транссибирска магистрала – мрежа от железопътни линии в Русия

Източници